Tshuapa (provincie), Congo-Kinshasa
 Tshuapa (rivier), Congo-Kinshasa